Кордон — посёлок в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Первомайского сельского поселения.

География 
Посёлок находится недалеко от реки Вагай на берегу озера Шугорово.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района